Григорьев, Иван Григорьевич (художник)
 Григорьев, Иван Григорьевич — священник, Иероним (Григорьев)